Rocourt (België), een deelgemeente van Luik
Stade Vélodrome de Rocourt, een voormalig groot sportstadion in de gemeente
Rocourt (Frankrijk), een kleine gemeente in de Franse Vogezen
Rocourt (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Jura